Brazoria ist der Name für:
 Brazoria County, ein Verwaltungsgebiet in Texas
 Brazoria (Texas), einen Ort in Texas
Brazoria (Pflanzengattung), eine Pflanzengattung aus der Familie Lippenblütler